Хале може да се односи на:

 Хале
 Хале (Белгија)
 Хале (Весербергланд)
 Хале (Нојенхаус)
 Хале (Шлезвиг-Холштајн)